Kristallpalast oder Krystallpalast ist der Name folgender Gebäude:

 Kristallpalast in Dessau, siehe Palais Branconi
 Kristallpalast Dresden, Ballsaal 
 Kristallpalast (Frankfurt am Main), Varietétheater 
 Kristallpalast (Hannover), Kino
 Ufa-Kristallpalast in Dresden, Kino
 Kristall-Palast Magdeburg, Konzert- und Ballsaal
 Krystallpalast (Leipzig), Vergnügungsstätte
 Kristallpalast (Berlin), ein ehemaliges Kino in Berlin, 1962 geschlossen und danach abgerissen

Siehe auch:
 Der Kristallpalast, London, Gemälde von Camille Pissarro (1871)
 Crystal Palace